Dukszty − miasto na Litwie, w okręgu uciańskim
 Dukszty − wieś na Litwie, w okręgu wileńskim
 Dukszty − jezioro na Litwie

 Dukszty − gmina na Litwie, w okręgu uciańskim
 Dukszty − gmina na Litwie, w okręgu wileńskim
 Dukszty − dawna gmina w Polsce, w województwie wileńskim

Zobacz też 
 Dukszty Stare